Spiller:
 Christian Spiller
 Clifford "C.J." Spiller, (Jr.)
 (Cristiano) Spiller (* 1975)
 Frederick Spiller
 Matthew Spiller
 William "Billy" Spiller